Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 2014 года проходил с 10 по 14 августа на стадионе «Марракеш» в одноимённом марокканском городе.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Август 2014 года
2014 год в лёгкой атлетике
Спорт в Марокко в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Марракеше
Чемпионаты Африки в 2014 году
Чемпионаты Африки в Марокко
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Марокко